AUW peut faire référence à :
  ;
 , Chittagong, Bangladesh ;
 , Omdurman, Soudan.

AUW est l'abréviation d'Allumwandlung, un type de problème d'échecs.

 Auw, une commune du canton d'Argovie en Suisse.

Voir aussi  
 Auw bei Prüm, une commune du land de Rhénanie-Palatinat en Allemagne
 Auw an der Kyll, une commune du lande de Rhénanie-Palatinat en Allemagne